Ariarates () va ser el nom de deu dels reis de Capadòcia, l'ancestre dels quals era Anafes I (Anaphas) un dels set nobles perses que van enderrocar als mags, usurpadors del tron de Pèrsia. L'avantpassat més proper era Datames.
 Ariarates I 331-322 aC (abans sàtrapa)
 Ariarates II ?-280 aC
 Ariarates III (associat al govern 255-230) 255-224 aC
 Ariarates IV Eusebes 224-163 aC.
 Ariarates V Eusebes o Filopàtor 163-158 i 157-130 aC
 Ariarates VI Epífanes o Filopàtor 130-116 aC.
 Ariarates VII Filomètor 116-99 aC 
 Ariarates VIII 99-97 aC.
 Ariarates IX Eusebes o Filopàtor 97-95, 94-92 i 88-87 aC
 Ariarates X Eusebes o Filadelf 42-36 aC.
 Ariarates era també el nom d'alguns prínceps aquemènides, el principal dels quals l'historiador Justí l'anomena amb aquest nom, però altres fonts l'anomenen Ariaspes.